Nunukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Nunukan Timur, ö, Kalimantan Barat, 
 Kecamatan Nunukan, distrikt, Kalimantan Barat, 
 Kabupaten Nunukan, kabupaten, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar